Amos Yarkoni, Israëlisch militair
Yafa Yarkoni, Israëlisch zangeres